Flughafen Kochi steht für:

Flughafen Kochi (Indien)
Flughafen Kōchi in Japan